Röwekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Röwekamp (* 1959), deutscher katholischer Theologe
 Norbert Röwekamp (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Thomas Röwekamp (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Werner Röwekamp (1928–1982), deutscher Schauspieler und Regisseur